

Імангулово — село, Туймазинський район, Башкортостан
 Імангулово — село, Учалинський район, Башкортостан